Lilalu steht für:

 LILALU, ein Münchener Bildungs- und Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche
 Lilalu im Schepperland, eine Fernsehserie der Augsburger Puppenkiste